Yass – styl muzyczny
 Yass – niemiecka piosenkarka
 Yass – miasto w Australii